Angelo Spanio – calciatore italiano
 Angelo Spanio – politico italiano
 Ubaldo Spanio – ex calciatore italiano